Pacatuba pode ser:
 Pacatuba (Ceará) - município 
 Pacatuba (Sergipe) - município 
 RPPN Fazenda Pacatuba - área de proteção ambiental

Desambiguações de topônimos